Lutwin ist der Name folgender Personen:

 Heiliger Liutwin (Trier) (auch Lutwin oder Ludwin, lat. Lutwinus, † um 717), Klostergründer in Mettlach und Bischof in Trier, Reims und Laon
 Lutwin (Autor), Autor des 13./14. Jahrhunderts („Adam und Eva“)
 Lutwin (Patrizier), ein Heilbronner Patriziergeschlecht
 Lutwin Beck (1927–2022), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer

Lutwin ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Lutwin, Heilbronner Patrizier
 Walter Lutwin († 1329), Bürgermeister der Stadt Heilbronn in den Jahren 1328/1329

Siehe auch:
 Ludwin